Михаил Граббе: Граббе, Михаил Николаевич (1868—1942) — русский генерал-лейтенант.
 Граббе, Михаил Павлович (1834—1877) — генерал-майор, участник Крымской войны, Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.